Fujishima ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Fujishima (* 1942), japanischer Chemiker
 Eisuke Fujishima (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Hikaru Fujishima (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Fujishima Takeji (1867–1943), japanischer Maler
 Kōsuke Fujishima (* 1964), japanischer Mangaka 
 Nobuo Fujishima (* 1950), japanischer Fußballspieler